Якуповци — населенный пункт в общине Лакташи, которая принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Якуповцах проживало 1180 человек.

Население

Национальный состав 
1971 год:
 Сербы — 843
 Хорваты — 10
 Югославы — 2
 Другие — 18
 Мусульмане — 3
1981 год:
 Сербы — 763
 Хорваты — 6
 Югославы — 84
 Другие — 213
 Мусульмане — 2
1991 год:
 Сербы — 1002
 Хорваты — 11
 Югославы — 65
 Другие — 100
 Мусульмане — 2

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской